ZRO peut faire référence à :
Zro, une localité de Côte d'Ivoire;
Zr0, le monoxyde de zirconium.